Arkadia kan syfta  på:

Arkadía – ett antikt landskap och en nutida regiondel, se Arkadien
Arkadia, Łódź vojvodskap – park och by i Łódź vojvodskap, Polen
 Arkadia, Helsingfors – ett tidigare, litet småhusområde i Helsingfors
 Arkadiateatern – en byggnad i småhusområdet Arkadia i Helsingfors
 Arkadiabacken – backe i området Arkadia
 Arkadiagatan – gata i området Arkadia

Personer
 Arkadia (gycklare) (1979–), en svensk trollkarl och illusionist
 Arkadia Emelie Björkstén (1823–1896), en finländsk poet

Se även
Arcadia
Arkad